Pikachu – specie di Pokémon
Pikachu – virus informatico
Pikachu Records – ex etichetta discografica
Pokémon Pikachu – serie di videogiochi di mascotte virtuali
Yago Pikachu – calciatore brasiliano